Feeder (englisch Fütterer) steht für:
 Feeder (Band), britische Rockband
 Feeder (Glas), Gerät bei der Glasherstellung
 Feederrute, spezielle Angelrute
 Feederschiff, Frachtschiff für Container- oder Autozubringerdienste
 Haberman Feeder, Trink-Hilfsmittel für Säuglinge

Weiteres:
 aktiver Part beim Feeding
 schlechter Mitspieler bei Computergames, siehe Gamersprache#feeden
 Teil eines Bestückungsautomaten
 Antennenspeiseleitung, die Leitung von der Endstufe des Senders zur Antenne
 Leiter beim Autotransformatorsystem

Feeder ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Hermann Robert Feeder (1830–1878), deutscher Deichhauptmann

Siehe auch:
 Feed
 Feder (Begriffsklärung)